Thanh Bình (doorverwijspagina)
Thạnh Bình (doorverwijspagina)
Thành Bình (doorverwijspagina)